|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2010 vond plaats van 26 juli tot en met 1 augustus 2010 in de Turkse stad Istanboel. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als derde geplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova het toernooi. Ze versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Jelena Vesnina in drie sets. Het was de tweede enkelspeltitel in de carrière van Pavljoetsjenkova – eerder dat jaar won ze ook het WTA-toernooi van Monterrey.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Eléni Daniilídou / Jasmin Wöhr het toernooi nadat ze in de finale het als eerste geplaatste duo Maria Kondratjeva en Vladimíra Uhlířová wisten te verslaan na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Jelena Vesnina
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=3
| RD1-team2=

 Onderste helft 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Klára Zakopalová
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Anna Lapoesjtsjenkova
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Anna-Lena Grönefeld
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Jarmila Groth
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Vera Doesjevina
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Petra Martić
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Anastasija Sevastova
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Petra Kvitová
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= J Larsson
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Cîrstea
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Rybáriková
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Lapoesjtsjenkova
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Groth
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= V Doesjevina
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=68
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= A Sevastova
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=2
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= S Cîrstea
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Groth
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= V Doesjevina
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= J Groth
| RD4-score02-1=61
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=5
}}

 Dubbelspel 

 Geplaatste teams 

 Prijzengeld en WTA-punten 

 Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Maria Kondratjeva  Vladimíra Uhlířová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Yayuk Basuki  Anastasija Jakimava
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Derya Turhan  Hyuliya Velieva
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Sophie Lefèvre  Klára Zakopalová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Sorana Cîrstea  Marina Erakovic
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=66
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Anne Keothavong  Petra Martić
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Katsjarina Dzehalevitsj  Anna Tatishvili
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Aleksandra Panova  Tatjana Poetsjek
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Joeliana Fedak  Anastasija Vasyljeva
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Eléni Daniilídou  Jasmin Wöhr
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Johanna Larsson  Tatjana Malek
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Sandra Klemenschits  Patty Schnyder
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2010
Istanboel